Vincent Lamar Carter, znany także jako Vince Carter (ur. 26 stycznia 1977 w Daytona Beach) – amerykański koszykarz, grający na pozycjach rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego.

W 1995 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich - McDonald’s All-American.

Absolwent Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill. Uczestnik draftu NBA w 1998. Po drafcie trafił do Toronto Raptors, w którym grał w latach 1998-2004. Kolejny okres kariery spędził w New Jersey Nets, a później trafił do Orlando Magic. 18 grudnia 2010 wziął udział w wymianie w ramach, której do Phoenix Suns oprócz niego trafili Marcin Gortat i Mickaël Piétrus a do Magic Hedo Türkoğlu, Jason Richardson i Earl Clark.

Przed sezonem 2011/12 podpisał kontrakt z Dallas Mavericks jako wolny agent.

23 grudnia 2005 ustanowił rekord sezonu zasadniczego NBA, trafiając 16 rzutów wolnych w trakcie jednej kwarty (4) spotkania.

12 lipca 2014 podpisał kontrakt z Memphis Grizzlies. 10 lipca 2017 został zawodnikiem Sacramento Kings.

24 sierpnia 2018 zawarł umowę z Atlantą Hawks.

24 października 2019, w meczu przeciw Detroit Pistons rozpoczął swój 22. sezon na boiskach NBA, czym ustanowił nowy rekord ligi.

Carter jest zwycięzcą konkursu wsadów NBA 2000, który jest uważany za najlepszy w historii.

W 2002 wystąpił w filmie Magiczne buty.

25 czerwca 2020 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Osiągnięcia 
Stan na 27 października 2020, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik:
 NCAA Final Four (1997, 1998)
 turnieju NCAA (1996–1998)
 Mistrz turnieju konferencji Atlantic Coast (ACC – 1997, 1998)
 Wybrany do:
 I składu 
 ACC (1998)
 defensywnego ACC (1998)
 turnieju Great Alaska Shootout (1998)
 II składu:
 All-American (1998)
 turnieju ACC (1998)
 III składu ACC (1997)

 NBA
 Debiutant roku (1999)
 Laureat nagród:
 Twyman–Stokes Teammate Award (2016)
 NBA Sportsmanship Award (2020)
 Wybrany do:
 I składu debiutantów NBA (1999)
 II składu NBA (2001)
 III składu NBA (2000)
 Zwycięzca NBA Slam Dunk Contest (2000)
 8–krotnie powoływany do udziału w Meczu Gwiazd (2000-2007). Z powodu kontuzji nie wystąpił w 2002 roku
 Lider play-off w skuteczności rzutów za 3 punkty (2016)
 Zawodnik:
 miesiąca NBA (luty, grudzień – 2005,kwiecień – 2007)
 tygodnia NBA (21.03.1999, 21.11.1999, 28.02.2000, 4.03.2001, 11.11.2001, 7.12.2003, 21.03.2004, 30.01.2005, 10.04.2005, 26.12.2005, 25.02.2007)
 Debiutant miesiąca NBA (marzec, kwiecień – 1999)

 Reprezentacja
  Mistrz:
 olimpijski (2000)
 Ameryki (2003)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com

Sezon regularny

Play-offy

Rekordy w NBA

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Profil na stronie NBA.com 

Absolwenci Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill
Amerykańscy koszykarze
Koszykarze NCAA All-American
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Parade High School All-Americans
Koszykarze North Carolina Tar Heels
Koszykarze New Jersey Nets
Koszykarze Toronto Raptors
Koszykarze Orlando Magic
Koszykarze Phoenix Suns
Koszykarze Dallas Mavericks
Koszykarze Memphis Grizzlies
Koszykarze Sacramento Kings
Koszykarze Atlanty Hawks
NBA All-Stars
Urodzeni w 1977